АЕГОН Класик 2011 е 30-ото издание на АЕГОН Класик. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Бирмингам, Великобритания от 6 до 12 юни. На Ли трябва да защитава трофея си, но отказва участие след триумфа си на Ролан Гарос 2011. Сабине Лисицки завоюва втора титла в кариерата си след 6 – 3, 6 – 2 на финала над Даниела Хантухова. При двойките шампионки от АЕГОН Класик 2010 са Кара Блек и Лиса Реймънд, но единствено Реймънд се включва в схемата. С партньорка Лизел Хубер е елиминирана на полуфинала от Ерани / Винчи. В спор за титлата Олга Говорцова и Алла Кудрявцева надиграват италианската двойка с 1 – 6, 6 – 1, [10 – 5].

Поставени тенисистки 
  Кая Канепи (2 кръг)
  Ана Иванович (полуфинал)
  Шуай Пън (полуфинал)
  Даниела Хантухова (финал)
  Роберта Винчи (2 кръг)
  Екатерина Макарова (2 кръг)
  Сара Ерани (осминафинал)
  Араван Резаи (осминафинал)
  Аюми Морита (2 кръг)
  Бояна Йовановски (1 кръг)
  Ярослава Шведова (2 кръг)
  Кимико Дате Крум (1 кръг)
  Ребека Марино (осминафинал)
  Магдалена Рибарикова (четвъртфинал)
  Шанел Схеперс (1 кръг)
  Алла Кудрявцева (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (полуфинал)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (шампионки)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (финал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Бирмингам Класик